Adam Stefan Zamoyski (ur. 1949) – brytyjski historyk
 Adam Michał Zamoyski (1873-1940) – polski ziemianin i działacz społeczno-polityczny
 Adam Zamoyski – bohater powieści „Perfekcyjna niedoskonałość”